Крезансе́-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Орлеана, 31 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Крезансе-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крезансе-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер